Smokvica est un toponyme qui peut désigner :
Smokvica, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Dubrovnik-Neretva ;
Smokvica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Pag, comitat de Zadar.